Tipat – piatto indonesiano
 Tipat cantok – piatto balinese